«Sliekutēva vaļasprieks» — перша компіляція латвійського гурту «Dzeltenie Pastnieki». Випущена в 1989 році.

Список композицій

Сторона A 
 «Viltus pastnieks dzeltenais» (edit)
 «Čemodāns»
 «Nāc ārā no ūdens»
 «Bezcerīgā dziesma»
 «Kāpēc tu mani negribi»
 «Mana vasara aiziet»
 «Man ļoti patīk jaunais vilnis»
 «Peles dziesma»
 «Kroketa dziesma»
 «Cik zaļas acis zutim» (studio dialogue)
 «Hercogienes dziesma» (instrumental)

Сторона B 
 «Karuselis upes vidū»
 «Vienmēr klusi»
 «Svešā malā»
 «Sliekutēva vaļasprieks»
 «Milžu cīņa»
 «Nevaru saprast tā neko»
 «Mākoņu sniegs»
 «Pavasaris (ir grūts laiks)»
 «Jaunais gads»
 «Noguris un nelaimīgs»

Джерела 
 Dzeltenie Pastnieki ‎– Sliekutēva Vaļasprieks 

Альбоми Dzeltenie Pastnieki